Zkratka MAD má více významů:
Mutual assured destruction, „vzájemně zaručené zničení“ – koncepce odstrašování za studené války
Letiště Madrid-Barajas (IATA kód letiště)
Marocký dirham – kód marocké měny podle ISO 4217
Militärischer Abschirmdienst – vojenská kontrašpionáž německého Bundeswehru

další významy
 Mad Magazine – americký humoristický časopis
 Mad Season – americká grungeová superskupina
 Mad Dog – více významů
 Mad (Slovensko) – obec v okrese Dunajská Streda

Zkratky